Brusnica – wieś w Serbii, w okręgu morawickim, w gminie Gornji Milanovac
 Brusnica – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie tuzlańskim, w gminie Čelić
 Brusnica – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Maglaj
 Brusnica – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Lopare
 Brusnica Velika – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Brod
 Brusnica Mala – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Brod
 Brusnica Mala – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie posawskim, w gminie Odžak

 Brusnica – wieś (obec) na Słowacji położona w kraju preszowskim, w powiecie Stropkov